

Cinema 
Meanwhile – film del 2003 diretto da Jason Millward
Meanwhile – film del 2003 diretto da Hal Hartley

Letteratura 
Meanwhile – romanzo di H. G. Wells del 1927

Musica 
Meanwhile – album dei Celebrate the Nun del 1990
Meanwhile – album dei Camouflage del 1991
...Meanwhile – album dei 10cc del 1992
Meanwhile – album dei Third Matinee del 1994
Meanwhile – gruppo musicale italiano